Kent se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adolphus Henry Kent
 Deborah Kent
 Douglas Henry Kent
 Sally A. Kent